Gradovi u Rusiji:
 Veliki Novgorod
 Nižnji Novgorod

Gradovi u Ukrajini:
 Novgorod Volinski
 Novgorod Siverski